3681 Boyan, asteroide
 Boyan variante di Bojan
 Boyan, famoso bardo rus' citato nel Canto della schiera di Igor'
 Boyan, uno dei nomi con cui era noto Batbajan di Bulgaria
 Boyan, località del comune bulgaro di Venec